Esta lista traz uma relação das principais baías do Brasil. 

Em ordem de tamanho, as três maiores são:
 Baía de Todos os Santos
 Baía de Paranaguá
 Baía de Guanabara

Ver também 
 Lista de baías e enseadas da Bahia

 
Baias